Le principe de suppléance  est une maxime politique et sociale, ou un principe de gouvernance, selon lequel quand et si des problèmes de responsabilité publique excèdent les capacités d'une petite entité à les résoudre, l'échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité. 

Ces deux principes (subsidiarité et suppléance) visent théoriquement la recherche du niveau pertinent et le plus efficient d'action publique, dans le cadre du respect de la loi et des compétences des collectivités.

Histoire 
 Ce principe trouve une partie de son origine dans la doctrine sociale de l'Église catholique, intégrant dans le devoir moral, un devoir de charité et à porter assistance. Il semble également se dessiner chez des penseurs socialistes comme Proudhon, des militants du mouvement coopératif et des  auteurs libéraux comme John Locke et John Stuart Mill.
 Il est invoqué pour justifier la mise sous tutelle
 À échelle internationale, et plus récemment, ce principe a aussi pu contribuer à l'esprit du principe du « droit d'ingérence » encore en discussion, car susceptible de parfois s'opposer au principe de libre-arbitre, de liberté, d'autonomie d'acteurs en difficulté.

Bibliographie 
 Encyclique "Rerum Novarum", par Sa Sainteté la Pape Léon XIII
 Nouvelles de Synergies européennes, N°17, , p.21, 22, 23, Entre autorité et libertés: le principe de subsidiarité, par Stéphane Gaudin.

Notes et références

Voir aussi

Articles  connexes 

 éthique
 Morale
 Hiérarchie des normes
 Souveraineté
 Devoir d'ingérence
 Gouvernance
 Liberté
 Droit des  peuples à disposer d'eux-mêmes

Liens externes 
 Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ?, article du site vie-publique.fr
 Définition de l'UE, reprenant celle du traité instituant la Communauté européenne
 Rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le principe de subsidiarité
 Le principe de subsidiarité active, concilier unité et diversité - Note d'analyse de l'institut de recherche et débat sur la gouvernance
 Le principe de subsidiarité : enjeu majeur, débat confus, article du site monde-diplomatique.fr
  "La France, collectivité locale de l'Union européenne", Revue politique et parlementaire 979 (1995) 56-63

Droit canonique
Fédéralisme européen
Droit institutionnel de l'Union européenne
Subsidiarite